Пиле́тт () — французская фамилия. 

Известные носители:

 Пилетт, Андре (1918—1993) — бельгийский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Пилетт, Тедди (род. 1942) —  бельгийский автогонщик, пилот Формулы-1; сын Андре Пилетта.